Бара́бинск —   город в России, административный центр Барабинского района Новосибирской области.

Образует муниципальное образование город Барабинск со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. По традиционному административно-территориальному устройству: город областного значения.

Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. Барабинск является железнодорожным узлом.

Население —  чел. ().

История 
Во время строительства Транссибирской магистрали болотистая местность вынудила проложить железную дорогу в стороне от города Каинск. В ближайшем к городу месте была построена железнодорожная станция «Каинск-Томский» (открыта в 1896), при которой возник посёлок служащих железной дороги.

Поселение быстро развивалось, и в 1911 году появился проект создания на основе пристанционного посёлка (население которого к тому моменту уже достигло 4 тысяч человек) города — «Алексеевска». На заседании губернского присутствия по крестьянским делам, состоявшемся 18 марта 1911 года, было постановлено «посёлок при станции „Каинск“ признать подлежащим обращению в безуездный город с упрощённым управлением», однако по не вполне понятным причинам изменения статуса не произошло. Лишь к концу 1916 года посёлок при станции «Каинск» стал безуездным городом Томской губернии, названный «Барабинск» по расположению на Барабинской низменности.

В 1920 году был издан первый номер газеты «Барабинский вестник», которая тогда называлась «Известия Барабинского революционного комитета».

В 1925 году в связи с образованием Сибирского края был упразднён Каинский уезд и образован Барабинский округ. Перенос административных структур из Каинска в Барабинск привёл к значительному приросту населения: если на 1 января 1927 года население Барабинска составляло 9 757 чел., то в 1930 году в городе проживало уже 15 081 чел.

30 июня 1930 года был образован Западно-Сибирский край, а 10 августа того же года был расформирован Барабинский округ и образован Барабинский район, в состав которого вошёл и город Каинск. В 1937 году была образована Новосибирская область, и Барабинский район перешёл в её состав.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9.02.1944 № 43/101 Барабинск отнесён к категории городов областного подчинения. В 1957 году в его состав включён населённый пункт Новопокровка из Новогутовского сельсовета. В 1963 году в городскую черту вошла и деревня Новочерновая из Козловского совхоза.

Физико-географическая характеристика

География 
Город расположен на юго-востоке Западно-Сибирской равнины, на Барабинской низменности, в 315 км к западу от Новосибирска.
Площадь Барабинска по данным на 2015 год — 69,48 км2.

Климат 
В Барабинске преобладает континентальный климат. Зимы холодные и длительные. Лето теплое и непродолжительное.

Самый теплый месяц Июль - средняя температура +19,2 градусов. 

Самый холодный Январь - средняя температура -19 градусов.

Среднее годовое количество осадков составляет 350 мм.

Экономика

Промышленность 
Первое промышленное предприятие в Барабинске — швейная фабрика, открытая в 1937 году. Её первым директором стал Степан Яцко.

В августе 1958 года начал действовать завод № 3 Минсвязи СССР, с 1959 года по Госплану развития завод начал реконструироваться. Завод занимался изготовлением оборудования для почтовой связи. В соответствии с постановлением Совмин СССР в 1966 году государственному союзному заводу было присвоено новое наименование — Барабинский союзный завод «Промсвязь». В 1992 году завод был преобразован в ОАО «Связист», с августа 2012 года — ООО «Завод Сибпромсвязь».

 «Комбикормовый завод»
 Молзавод
 ПО «Бараба»
 ЗАО Пищекомбинат «Барабинский»
 ООО «Барабинские мясопродукты»
 ООО «Живое пиво»

Торговые предприятия 
 ОАО «Барабинский Торг»
 ООО «Меридиан» Рынок «Торговый двор»
 ООО «Сибтерра» Торговый центр «АВАНГАРД»

Транспортные предприятия 

 Железнодорожная станция Барабинск на Транссибирской магистрали;
 Железнодорожный вокзал Барабинск;
 Производственный участок ТРПУ-8;
 Локомотивное эксплуатационное депо ТЧЭ-3;
 Барабинская дистанция пути;
 Барабинская дистанция электроснабжения;
 Барабинская дистанция централизации сигнализации и блокировки;
 другие железнодорожные предприятия, являющиеся структурными подразделениями ОАО «РЖД»;
 Сервисное локомотивное депо Барабинск ООО «ЛокоТех-Сервис» СЛД-66;
 Вагонное ремонтное депо Барабинск АО "ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ";
 Грузовая железнодорожная ветка в Куйбышев;
 Все железнодорожные предприятия является градообразующей частью г. Барабинска.

Население

Образование 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»
 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92»
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93»
 ЧОУ «Школа-интернат № 18» ОАО «РЖД»
 ЧДОУ «Детский сад № 161» ОАО «РЖД»
 Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина
 Барабинский филиал Новосибирского областного колледжа культуры и искусств
 ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»

Здравоохранение 
 НУЗ «Узловая больница на ст. Барабинск» ОАО «РЖД»
 ГБУЗ «Барабинская Центральная Больница»

Уроженцы 
 Марченко Анатолий Тихонович — диссидент.
 Родин Валерий Фёдорович — кинорежиссёр.
 Ирина Нельсон — российская певица, солистка группы REFLEX.
 Назаров Георгий Иванович — математик, доктор физико-математических наук, профессор, в 1950—1960-х декан механико-математического факультета Томского университета.
 Андреев Владимир Иванович — заместитель генерального прокурора СССР.
 Савчук, Валерий Иванович (1905—1960) — советский военачальник, гвардии генерал-майор.
 Аутсайд, Виталик Рогалик (20**-20**) - оператор и монтажер, работающий на блогера ExileShow, стример на платформе Twitch.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Администрации города

Барабинск
Муниципальные образования Барабинского района
Городские поселения Новосибирской области